Кубок Кремля в мужском парном разряде в 2008 году проводится в 19-й раз. 16 команд сетки соревнования вновь разыграли титул в рамках международной серии тура ATP. Состав этой части приза была сформирована в два этапа: первые 14 альянсов были отобраны по рейтингу, а ещё два — по выбору организаторов.

Общая информация 
Лидерами посева в парном соревновании стали Джордан Керр и Джейми Маррей (31-я и 33-я ракетки мира в тот период). Сеянные команды не слишком проявили себя в этом розыгрыше, на всех выиграв четыре матча и полностью покинув соревнования до финала. В решающей игре Сергей Стаховский и Потито Стараче по итогам решающего тай-брейка справились со Стивеном Хассом и Россом Хатчинсом. Прошлогодние чемпионы — Марат Сафин и Дмитрий Турсунов — не защищали свой титул, но оба принимали участия в соревнованиях: Марат (в паре с Теймуразом Габашвили) уступил уже на старте, а Дмитрий (в паре с Игорем Куницыным) прошёл круг.

Посев 

  Джордан Керр /  Джейми Маррей (Первый раунд)
  Франтишек Чермак /  Рогир Вассен (Четвертьфинал)

<li>  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Полуфинал)
<li>  Игорь Куницын /  Дмитрий Турсунов (Четвертьфинал, отказ)''

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2008